Stapfer är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Edmond Stapfer (1844–1908), fransk teolog
 Paul Stapfer (1840–1917), fransk författare
 Philipp Albert Stapfer (1766–1840), schweizisk politiker, diplomat och teolog

Tyska efternamn